Ру́даш () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Рудаш, Ласло (1885—1950) — венгерский коммунист, философ.
 Рудаш, Марта (1937—2017) — венгерская метательница копья.